Yunhe Jiedao kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yunhe (socken i Kina, lat 37,45, long 116,27), Shandong, 
 Yunhe (socken i Kina, lat 34,56, long 117,72), Shandong, 

Robotskapade Kinaförgreningar